«Мой дя́дя Бенжаме́н» () — кинофильм 1969 года. Экранизация романа Клода Тилье.

Сюжет 

Сельский врач Бенжамен (Жак Брель) — душа местного общества, личность поистине незаурядная и демократичная. Неудивительно, что в него по уши влюблена юная и очаровательная Манетта (Клод Жад). Но она намеревается уступить врачу только ценой брачного договора в кармане. За Манеттой следит её отец, который делает все, чтобы защитить девственность дочери, которую он называет её «маленьким капиталом».

В ролях 
 Жак Брель — Бенжамен
 Клод Жад — Манетта
 Бернар Алан — Пон-Кассе
 Поль Франкер — доктор
 Бернар Блие — маркиз
 Робер Дальбан — трактирщик
 Рози Варт — Беттина, сестра Бенжамена

Отзывы критиков 

Из живого романа, полного улыбающегося эпикурейства, Эдуар Молинаро сделал распутный и грубый фильм. Лишь очаровательная Клод Жад выделяется — каким чудом? — из окружающего безобразия.

Клод Жад красива и аппетитна, как и полагалось девушкам в ту славную эпоху.

См. также 
 «Не горюй!» (советская экранизация романа Клода Тилье)

Примечания

Ссылки 
 Жак Брель, Клод Жад в фильме «Мой дядя Бенжамен» 
 О фильме «Мой дядя Бенжамен»

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1969 года
Экранизации произведений Клода Тилье
Фильмы Gaumont
Фильмы на французском языке
Фильмы Франции 1969 года